

Roménia 
Breaza (Buzău) — comuna da Valáquia
Breaza (Mureș) — comuna da Transilvânia
Breaza (Prahova) — cidade da Valáquia
Breaza (Suceava) — comuna da Bucovina

Desambiguações de topônimos